Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Kolsassberg enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Kolsassberg.

Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Kolsassberg
!